Сте́ла — многозначное слово.

 Стела — столб с высеченными на нём текстами или изображениями.
 Стела — структурная и проводящая система высших растений.

См. также 
 Стелла